Morilla puede referirse a:

 Morchella, un género de hongos comestibles;
 Morilla, localidad española de la provincia de Huesca;
 Morilla de los Oteros, localidad española de la provincia de León.